Drießen bezeichnet
 Drießen (Rheinberg), eine Bauernschaft in Rheinberg zwischen Orsoy und Eversael

Driessen oder Drießen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Driessen (1684–1748), niederländischer Theologe
 Birgit Drießen-Hölscher (1964–2004), deutsche Chemikerin
 Bob Driessen (* 1947), niederländischer Saxophonist
 Christoph Driessen (* 1967), deutscher Journalist und Historiker
 Ellert Driessen (* 1958), niederländischer Singer-Songwriter
 Hein Driessen (* 1932), deutscher Maler
 Helene Drießen (geborene Helene Dübigk; 1876–1938), deutsche Politikerin (Zentrum)
 Iny Driessen († 2015), belgische Schriftstellerin
 Jan Constantijn Driessen (1790–1824), niederländischer Chemiker und Mediziner
 Jürgen Driessen (* 1967), deutscher DJ und Musikproduzent
 Martin Michael Driessen (* 1954), niederländischer Schriftsteller
 Paul Driessen (* 1940), niederländischer Animator und Illustrator
 Peter van Driessen (1753–1828), niederländischer Chemiker, Mediziner und Pharmazeut
 Primavera Driessen Gruber (* 1951), österreichische Juristin und Kulturmanagerin